Aina Clotet (née en 1982), actrice espagnole.
 Jaume Clotet i Planas (1974-), journaliste et historien espagnol
 Josep Clotet Ruiz (né en 1977), footballeur espagnol.